Пре́мия Попо́ва — название нескольких премий в области радио, существовавших в России и СССР. Может означать:
 Премия имени Попова Электротехнического института — премия за «труды и исследования по электричеству и его применению», существовавшая с 1906 по 1919 год.
 Премия имени Попова Ленсовета — нереализованная ежегодная премия, решение об учреждении которой было принято президиумом Ленсовета в 1935 году.
 Премия имени Попова АН СССР — премия «за выдающиеся научные работы и изобретения», вручавшаяся раз в три года с 1962 по 1989 год.
 Премия Попова в области радиовещания — ежегодная премия, вручавшаяся Благотворительным фондом развития радиовещания за достижения в области развлекательного и информационного радиовещания с 1998 по 2012 год.
 Премия имени Попова Правительства СПб и СПб НЦ РАН — ежегодная премия в области электро- и радиотехники, электроники и информационных технологий, вручаемая Правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским Научным центром Российской академии наук с 2007 года.

См. также 
 Золотая медаль имени А. С. Попова

Примечания